Чемпіонат Угорщини з футболу 2020—2021 — 119-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Кожна з 12 команд зіграли по 33 матчі (у три кола). Чемпіоном втретє поспіль став Ференцварош.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Угорська футбольна ліга 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2021
Угорщина
Угорщина
2020 в угорському спорті
2021 в угорському спорті